Chris Gray (1960-), rugbista a 15 scozzese;
 Chris Gray (1970-), giocatore statunitense di football americano.